Farlig frihet kan syfta på:

 Farlig frihet (1950) – en amerikansk film från 1950, originaltitel Outside the Wall
 Farlig frihet (1954) – en svensk film från 1954
 Farlig frihet (1962) – en finländsk film från 1962, originaltitel Vaarallista vapautta